

Origine 

Blouin est un patronyme français d'origine germanique, qui signifie "doux" (bili-) "ami" (-win). Le patronyme existe sous les formes : Belouin, Belloin, Bellouin, ou Beloin.

Répartition 
Le patronyme Blouin est présent en France, majoritairement dans le département de Maine-et-Loire. On le retrouve également en Amérique du Nord, particulièrement au Québec.

Quelques Blouin célèbres 
 Jérôme Blouin (1610-1665), Premier valet de chambre de Louis XIV de 1653 à 1665 ;
 Louis Blouin (1660-1729), Premier valet de chambre de Louis XIV de 1665 à 1715 (n'a pas exercé sa charge) ;
 Anne Blouin (1946-), adjointe exécutive et femme politique fédérale du Québec ;
 Andrée Blouin (1921-1986), militante politique, défenseure des droits de l'homme et écrivaine de la République centrafricaine
 Geneviève Blouin (1982-), romancière et nouvelliste québécoise ;
 Gustave Blouin (1912-2000), fabricant et homme politique fédéral du Québec ;
 Jocelyne Blouin (1950-2019), météorologue diplômée et présentatrice de météo au Québec ;
 Johanne Blouin (1955-), chanteuse-interprète québécoise ;
 Laurie Blouin (1996-), snowboardeuse canadienne ;
 Léo Bureau-Blouin (1991-), député à l'Assemblée nationale du Québec ;
 Lise Blouin (1944-), écrivaine québécoise ;
 Louise Blouin (1958-), éditrice de magazines et philanthrope québécoise ;
 Mathieu Blouin (1554-1615), chanoine et historien occitan ;
 Paul Blouin (19?-1996), réalisateur et acteur québécois ;
 René Blouin (1948-), homme politique québécois ;
 Sylvain Blouin (1974-), joueur canadien de hockey sur glace.

Toponymes
Lac Blouin, plan d'eau de tête de la rivière Harricana situé dans Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Autres 
 Blouin Corp : groupe de presse et médias créé par Louise Blouin.
 Château de la Chapelle Bellouin, situé à La Roche-Rigault dans la Vienne.

Notes et références

Homonymie de patronyme